Anpilogowo steht für:

 1. Anpilogowo, auch Perwoje Anpilogowo, Dorf im Rajon Kursk in der Oblast Kursk in Russland
 2. Anpilogowo, auch Wtoroje Anpilogowo, Dorf im Rajon Kursk in der Oblast Kursk in Russland